Gottvater steht für:

 Gott der Vater im Christentum
 Göttervater, siehe Hauptgottheit

Siehe auch:
 Pate (englisch godfather)